Буро (Чад) — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Тибести.
 Буро-Рубановка — село, Должикский сельский совет, Ахтырский район, Сумская область, Украина.
 «Буро» ― ингушское название Владикавказа, основанного в 1874 году на месте ингушского селения Заурков.